Юшкя́вичюс () — литовская фамилия. Известные носители:

 Юшкявичюс, Гитис (род. 1966) — советский и литовский боксёр.
 Юшкявичюс, Хенрикас-Альгирдас Зигмо (род. 1935) — советский и российский инженер, журналист, медиаменеджер, дипломат, педагог, общественный деятель.